Народна скупштина Србије се може односити на скупштину Србије назначен у следећим периодима:
 Народна скупштина Републике Србије (од 1990)
 Скупштина Социјалистичке Републике Србије (од Другог светског рата до 1990)
 Народна скупштина Краљевине Србије (1882–1918)
 Народна скупштина Кнежевине Србије (1815–1882)
 Народна скупштина у време Првог и Другог српског устанка (1804–1815)

За појединачно сазване Народне скупштине Србије погледајте:
 Народне скупштине Србије

Види још 
 Дом Народне скупштине Републике Србије